Наскапи (Innu Aimun, Iyuw Iyimuuun, Naskapi) — алгонкинский язык, на котором говорит народ наскапи, проживающий в двух общинах (одна из них, Кававачикамач, находится на бассейне реки около 10 км северо-восточнее города Шеффервилл) на северо-востоке провинции Квебек в Канаде. По состоянию на 15 декабря 2002 года, большинство населения Мушуау-Инну перебрались из общины Утшимассиц (залив Дэвис) в общину Натуашиш на материке, которая является изолированной на полуострове Лабрадор. Имеет восточный (Натуашиш) и западный (Кававачикамач) диалекты. Народ медленно переходит на английский язык.

Термин наскапи главным образом используется для описания языка людей, живущих внутри Квебека и Лабрадора. Наскапи — y-диалект, который имеет много лингвистических общих черт с северным диалектом языка восточный кри, и также имеет много общих лексических пунктов с языком монтанье-наскапи.

В качестве письменности для наскапи в Квебеке используется канадское слоговое письмо, а на Лабрадоре — латиница.

Слоговое письмо для наскапи:

Примечания 

Языки Канады
Алгонкинские языки